Мика Сугимото (; род. 27 августа 1984, Итами, Хиого, Япония) — японская дзюдоистка выступающая в тяжёлой весовой категории свыше 78 кг. Олимпийская медалистка игр 2012 года в Лондоне и чемпионка мира 2010 года в тяжёлой весовой категории и в абсолютном первенстве.

Биография 
Принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 78 кг проиграв в финале кубинской дзюдоистке Идалис Ортис.

Выступления на Олимпиадах

Ссылки 
 
 
 Профайл на сайте alljudo.net 

Чемпионы Японии по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Азиатских игр по дзюдо